попка — попа.
 попка — попугай.
 Попка — личное имя, фамилия:
 Попка, Иван Демидович — русский военный историк, этнограф и общественный деятель. Казачий генерал-лейтенант.
 Попка (Топка) — приток Икорца.
 Попка (Попья, Попия) — приток Юлы.

Примечания